Головачёва — женская форма .
 Головачёва, Авдотья Яковлевна (более известна пода фамилией Панаева; 1820—1893) — русская писательница и мемуаристка.
 Головачёва, Анастасия Дмитриевна (1926—2010) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Головачёва, Евдокия Аполлоновна (более известна как Нагродская; 1866—1930) — русская писательница.
 Головачёва, Лидия Ивановна (1937—2011) — советский китаевед, кандидат исторических наук, переводчик. 
 Головачёва, Мария Николаевна (1926—2016) — советский и российский передовик производства, бригадир лесокультурной бригады Майнского лесничества (Ульяновская область), Герой Социалистического Труда (1974).